Gaio Fannio Strabone (console 161 a.C.)
Gaio Fannio Strabone (console 122 a.C.)